Academia, Escuela, Instituto de Bellas Artes u otras denominaciones similares, pueden referirse a:

Academia de Bellas Artes
Alemania (Akademie der Bildenden Künste o Akademie der Schönen Künste):
Academia de Bellas Artes de Múnich.
Academia de Bellas Artes de Düsseldorf.
China:
Academia Central de Bellas Artes de China en Pekín (Běijing zhōngyāng gōngyì měishù xuéyuàn 北京中央工艺美术学院, CAFA)
Academia de Arte de China o de Bellas Artes de China (Zhōngguó Měishù Xuéyuàn  中国美术学院)
Academia de Bellas Artes de Guangzhou (广州美术学院, GAFA)
Academia Chilena de Bellas Artes
Academia de Bellas Artes (Finlandia) (Kuvataideakatemia, KuvA).
Academia de Bellas Artes (Francia) (Académie des beaux-arts).
Academia de Bellas Artes de Pensilvania (Pennsylvania Academy of the Fine Arts).
Italia (Accademia di Belle Arti):
Academia de Bellas Artes de Brera.
Academia de Bellas Artes de Bolonia o Clementina.
Anteriormente, Accademia degli Incamminati.
Academia de Bellas Artes de Florencia.
Academia de Bellas Artes de Nápoles.
Academia de Bellas Artes de Perugia o Pietro Vannucci.
Roma:
Academia de San Lucas (Accademia Nazionale di San Luca).
Academia de Bellas Artes de Roma.
Academia Española de Bellas Artes de Roma.
Academia Francesa en Roma.
Academia de Bellas Artes de Venecia.
Galería de la Academia de Venecia.
Academia de Bellas Artes de Vilna (Vilniaus dailės akademija).

Academia Imperial de Bellas Artes
Academia Imperial de Pintura (廷畫院) en la China imperial
Academia de Bellas Artes de Viena.
Academia Imperial de las Artes.
Academia Imperial de Bellas Artes (Río de Janeiro) (AIBA).
Academia de las Artes de Berlín.
Anteriormente, Academia de las Artes de Prusia.

Academia Nacional de Bellas Artes
Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, La Habana.
Academia Nacional de Bellas Artes, Argentina

Real Academia de Bellas Artes
Bélgica (Académie royale des beaux-arts o Koninklijke Academie voor Schone Kunsten):
Real Academia de Bellas Artes de Amberes
Academia Real de Bellas Artes de Bruselas
Real Academia de Bellas Artes de Gante
Real Academia de Bellas Artes de Lieja
Real Academia de Bellas Artes de Dinamarca
España:
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid (junto con la "Escuela especial de Nobles Artes").
Las cuatro consideradas inicialmente (1849) academias provinciales "de primera clase":
Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge, Barcelona.
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, Valencia.
Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, Valladolid.
Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Sevilla.
Las nueve consideradas inicialmente academias provinciales "de segunda clase":
Academia Provincial de Bellas Artes de Bilbao
Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz.
Real Academia Gallega de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario, La Coruña.
Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias, Granada.
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, Málaga.
Academia Provincial de Bellas Artes de San Salvador, Oviedo.
Real Academia de Bellas Artes de San Sebastián, Palma de Mallorca ("Academia de Bellas Artes de la Provincia de Baleares").
Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, Santa Cruz de Tenerife.
Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Zaragoza.
Otras posteriores:
Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.
Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca, Murcia.
Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.

Francia:
Academia real de pintura y de escultura (Francia) (Académie royale de peinture et de sculpture)
Real Academia de Bellas Artes (La Haya), Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK)
Real Academia de Arte, Londres.
Real Academia Sueca de las Artes.

Escuela de Bellas Artes
Escuela de Bellas Artes (París) (École nationale supérieure des beaux-arts, ENSBA)
Escuela de Bellas Artes de Nancy
Escuela de Bellas Artes (UNT), Tucumán
Escuela de Bellas Artes Lola Mora, Buenos Aires
Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, Buenos Aires
Escuela de Bellas Artes de Tokio (東京美術学校, Tōkyō Bijutsu Gakkō?)
Escuela de Bellas Artes de Barcelona
Escuela de Bellas Artes de Bilbao o Escuela Superior de Bellas Artes de Bilbao
Academia de Pintura (Chile), denominada "Escuela de Bellas Artes" entre 1890 y 1910

Escuela Nacional de Bellas Artes
Escuela Nacional de Bellas Artes (página de desambiguación)
Escuela Nacional de Bellas Artes (Honduras)
Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón (Buenos Aires)
Escuela Nacional de Artes Visuales (ENAV, República Dominicana).

Escuela Superior de Bellas Artes
Escuela Superior de Bellas Artes de Dresde (HfBK Dresde)
Escuela Superior de las Bellas Artes de Tours
Escuela Superior de las Bellas Artes de Toulouse
Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto
Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo Macedonio de la Torre, Perú
Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación Ernesto de la Cárcova (Buenos Aires)

Escuela Nacional Superior de Bellas Artes
Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (ENSABAP)

Escuela de Artes y Oficios
Escuela de Artes y Oficios o de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos (página de desambiguación)

Instituto de Bellas Artes
Instituto de Bellas Artes de Armenia
Instituto de Arte de Chicago
New York University Institute of Fine Arts.
Barber Institute of Fine Arts, Birmingham.
Power Institute of Fine Arts, Sídney.
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en el Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, España
Instituto Hubei de Bellas Artes (HIFA; 湖北美术学院)
Instituto de Bellas Artes de Túnez.
Instituto de Bellas Artes de San Lucas o Escuelas Superiores de Artes de San Lucas, Bruselas.
Instituto Surikov de Bellas Artes, Moscú.
Instituto de Bellas Artes (Universidad de Khulna).

Universidad de Bellas Artes
Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio (東京藝術大学, Tōkyō Gei-jutsu Daigaku?).
Universidad de Bellas Artes de Vietnam.
Universidad de Bellas Artes de Hungría (Magyar Képzőművészeti Egyetem).

Facultad de Bellas Artes
Facultad de Bellas Artes (página de desambiguación).

Otras denominaciones
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (Universidad de la República) (ENBA) de Montevideo
Universidad Nacional de las Artes (UNA, Argentina).
Universidad de las Artes (Ecuador)
Colegio de Bellas Artes Juan José Plaza (Ecuador)
Anexo:Instituciones superiores de artes visuales en Iberoamérica